Ashoka Chakra (dharmachakra), een dharmachakra met 24 spaken, vernoemd naar Asoka
Ashoka Chakra (onderscheiding), een nationale Indiase onderscheiding